Trinjano ima više značenja:
 Trinjano (Breša)
 Trinjano (Ređo Emilija)
 Trinjano (Teramo)